Сан Касимиро има више значења:

 Сан Касимиро (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Касимиро (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику